Hong Shan – wzgórze w Chinach, w Urumczi w regionie Sinciang.
 Kultura Hongshan
 Hongshan – dzielnica w Wuhanie, w chińskiej prowincji Hubei